UniversalViewer (укр. Юніве́рсл-В'ю́ер, букв. «універсальний переглядач») — універсальна програма для перегляду файлів різних форматів, від мультимедійних і графічних до текстових і виконавчих. Розробник — компанія UVViewSoft.

Програма має дві версії: Universal Viewer Pro (під ліцензією shareware) та Universal Viewer Free (freeware). Інтерфейс програми доступний понад 30 мовами, в тому числі українською. На сайті розробників пропонується звантажити exe-файл програми для встановлення, або zip-архів — для портативного використання без установлення. Програма призначена для операційної системи Windows (XP/Vista/7/8/10, 32-bit).

Форматы (розширення) файлів, що підтримуються програмою UniversalViewer 

 Зображення — понад 40 форматів (JPG, BMP, ICO, GIF, PNG, WMF, TIFF, PSD та інші), включаючи зображення RAW, що створюються понад 400 типами фотокамер;
 Медіафайли — понад 170 форматів (AVI, MPG, WMV, MP3, MP4, FLV, MKV та інші);
 Текстові та вебдокументи — TXT, RTF, HTML, XML, MHT, документи Microsoft Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX), портативні формати — PDF, DJVU, XPS, CBR, CBZ.

За допомогою безплатних плаґінів програма дозволяє переглядати й інші формати файлів: флеш-анімацію (SWF, FLV), графічні файли програм проектування (наприклад, DXF, DWG, HPGL, SVG), шрифти (TTF, TTC, OTF, FON та інші), виконавчі файли та бібліотеки (EXE, DLL, SCR) тощо.

Примітки